Улоф Арениус (, 1700—1766) — шведский художник-портретист.

Биография 
Родился 16 декабря 1700 года в Уппсале в семье викария, работавшего в приходах Бро и Ласса.

После некоторого периода изучения теологии в Упсальском университете, Улоф решил стать художником, обратился к придворному художнику Давиду фон Крафту и стал одним из его учеников.

В 1729 году он отправился в Нидерланды, где учился у немецкого художника Готфрида Кнеллера и шведского художника Михаэля Даля. Во время пребывания за границей он женился на голландке.

Арениус вернулся в Швецию в 1736 году и был назначен придворным живописцем при короле Фредрике I, быстро став востребованным портретистом своего времени.

Работы Улофа Арениуса находятся в ряде музеев Швеции, включая Национальный музей.

Умер 5 мая 1766 года в Стокгольме.

Примечания

Ссылки 
 Olof Arenius
 Svenskt biografiskt — Arenius, Olof

Художники XVIII века
Художники Швеции
Художники-портретисты Швеции